In het seizoen 2012/2013 kwam Tottenham Hotspur FC uit in de Engelse Premier League. Het seizoen begon op 18 augustus 2012 met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. In de FA Cup werd Tottenham in de vierde ronde uitgeschakeld door Leeds United. In de League Cup werd Tottenham in de achtste finale uitgeschakeld door Norwich City.

Tottenham startte in de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13 in de poule met SS Lazio, Panathinaikos FC en NK Maribor. Hierin eindigde Tottenham als tweede, waardoor kwalificatie voor de tweede ronde van de UEFA Europa League 2012/13 werd behaald. Tottenham schakelde daarin Olympique Lyon uit en in de achtste finale was Tottenham over twee wedstrijden beter dan Internazionale. In de kwartfinale was FC Basel met penalty's te sterk voor de club uit Londen.

Wedstrijdverslagen 2012/2013

Vriendschappelijk 2012/2013

League Cup 2012/2013

FA Cup 2012/2013

UEFA Europa League 2012/2013

Premier League

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Topscorers 2012/2013

 (*) De volgende spelers hebben Tottenham Hotspur FC inmiddels verlaten.

Tottenham Hotspur naar seizoen
Tottenham Hotspur